Дюрле () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дюрле, Франсуа Андре (также Франс Андрис Дюрле; 1816—1867) — бельгийский архитектор.
 Дюрле, Эммануэль (1893—1977) — бельгийский пианист и композитор.